Marc Davis – animator
 Marc Davis – amerykański astronom